{{Журнал
|название=«Przegląd Socjologiczny» («Социологический обзор»)
|изображение=Przegląd Socjologiczny.jpg
|специализация=социология
|периодичность=4 номера в год
|язык= , 
|сокращение=
|издатель=Łódzkie Towarzystwo Naukowe
|страна = 
|история=с 1930
|ISSN=
|веб-сайт=Łódzkie Towarzystwo Naukowe
|адрес= Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, tel. 42 365 51 34
}}«Przegląd Socjologiczny»''' («Социологический обзор») — старейший социологический журнал в Польше. Выходит раз в квартал.

История 
Основан классиком польской и мировой социологии Флорианом Витольдом Знанецким в 1930 году как «Польский социологический вестник» ().
В 1930—1938 г. вышло 7 выпусков журнала, единственного на то время журнала полностью посвященного вопросам социологии.
На его страницах публиковались авторы, впоследствии вошедшие в историю общественных наук, такие как, Герц, Кживицкий, Оссовский, Рыхлинский, Знанецкий и др.

В течение ряда лет выпуски «Przegląd Socjologiczny» посвящены актуальным социологическим проблемам общества.
Кроме того, ряд выпусков журнала содержит подборку избранных статей присылаемых в редакцию. Один выпуск в году выходит на английском языке и содержит материалы заграничных авторов.

Публикуются исключительно оригинальные материалы, все статьи проходят оценку внешних рецензентов.

С 1979 по 1988 г. редакцию возглавлял профессор Ян Лютынский. С 1989 г. главный редактор журнала — Иоланта Куплинская.

Ссылки 
 Przegląd Socjologiczny 

Социологические журналы
Научные журналы Польши
Печатные издания, возникшие в 1930 году